

Események

Európa és a Mediterrán-térség
 Etruszkok bevándorlása Itáliába
 Föníciai városállamok (Aradosz, Büblosz, Szidón) virágkora, a Földközi-tenger kereskedelmét ők irányítják.

Egyiptom, Afrika 
 i. e. 945–924 I. Sesonk uralkodása alatt rövid időre megerősödik Egyiptom.
 Kusita Királyság

Közel-Kelet 
 i. e. 911: A mezopotámiai kronológia legkorábbi biztosan ismert évszáma. Kb. innen számítható az újasszír kor is, Asszíria nagyhatalmi időszaka.

Izrael 
 i. e. 1010–931 – Izraeli királyság fénykora, Dávid és Salamon uralkodása.
 i. e. 970–931 A jeruzsálemi Salamon-templom építése.
 i. e. 931-930 körül – az Izraeli királyság két részre szakad: Észak (Izrael), Dél (Júda).
 i. e. 926 - I. Sesonk fáraó palesztin hadjárata, a Jeruzsálemi templom feldúlása.

Távol-Kelet 
 Nyugati Csou-dinasztia Kínában

Közép-Amerika 
 Olmék-civilizáció

Fontosabb személyek

Uralkodók

Egyiptom 
 I. Sesonk egyiptomi fáraó

Asszíria 
 II. Adad-nirári (ur: i. e. 911 – i. e. 891) asszír uralkodó

Izrael 
 Dávid és Salamon király

Találmányok, felfedezések 
 Szövetfestés a bíborcsiga festékanyagával Föníciában.

Évtizedek és évek
Az időszámításunk előtti 10. század i. e. 901-től i. e. 1000-ig tart.

Jegyzetek 

-90